В отборочную группу 6 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Испания, Украина, Греция, Северная Ирландия и Армения. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Греция, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Испания, заняв второе место, получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
5 мячей
  Рауль

3 мяча
  Артур Петросян
  Альберт Саркисян
  Ангелос Харистеас
  Андрей Шевченко

2 мяча
  Демис Николаидис
  Рубен Бараха
  Хосе Антонио Рейес
  Хуан Карлос Валерон
  Александр Горшков
  Андрей Воронин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году